KAOS steht für:

 KAOS, eine Geheimorganisation in der Fernsehserie Mini-Max
 KAOS Film- und Video-Team, ehemalige Kölner GmbH
 KAOS-Galerie, ehemalige Kölner Kunst-Galerie
 KAOS Kunst- und Video-Archiv, eingetragener Kölner Verein
 KAOS (Musiker), Schweizer Rapper
 KAOS (Softwareentwicklung), „Knowledge Acquisition in automated specification“ – eine Methode zum grafischen Modellieren von Zielen
 KAOS e. V., ein Verein für Kulturteilhabe in Osnabrück, siehe Kultur für alle#Osnabrück
 KAOS (Hörfunksender), US-amerikanischer Radiosender

Kaos steht für:
 Kaos (Film), italienische Literaturverfilmung der Gebrüder Taviani
 Kaos (Rapper), kosovarischer Rapper
 Kaos (Album), Album des deutschen Rappers Vega

KaOS steht für:
 KaOS (TOS), umfangreicher TOS-Betriebssystem-Patch
 KaOS (Linux-Distribution)

Siehe auch:
 Chaos (Begriffsklärung)
 CAOS
 Kawous (Begriffsklärung)

Abkürzung